O Grand Prix de Verão é uma competição de combinado nórdico realizada anualmente em meses sem neve. Disputada desde 1998, é realizada em pistas de salto de esqui com cobertura de plástico ou cerâmica e no cross-country são utilizados esquis com rodas.

Campeões

Referências  

 Site oficial da Federação Internacional de Esqui

Combinado nórdico